Фамилија Солис има више значења:

 Фамилија Солис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солис, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солис, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солис, Колонија Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солис (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику